АНК или анк — имеет несколько значений.

 Анк, анкх или анх — египетский крест.
 Анк Марций — по преданию, 4-й царь Древнего Рима. Правил в 640—616 до н. э.

 Политические партии и организации
 АНК — Африканский национальный конгресс — политическая организация в некоторых странах Африки.
 АНК — Ассамблея народа Курдистана.
 АНК — Ассамблея народов Казахстана.

 Нефтяная компания
 АНК — ОАО Авиационно-нефтяная компания.
 АНК — Амурская нефтяная компания.
 АНК — акционерная нефтяная компания.

 Комплексы
 АНК — автоматизированный настилочный комплекс.
 АНК — Ангарский нефтехимический комплекс.

 Другие значения
 АНК — автоматизированный номенклатурный каталог.
 АНК — автоматическая настройка контуров.
 АНК — Ассоциация налогоплательщиков Казахстана.
 АНК — Ассоциация научного коммунизма.
 АНК — атомный надводный крейсер.
 АНК — Аэронавигационная комиссия ИКАО.

См. также 
 Анк-Морпорк — вымышленный город в серии книг «Плоский мир» Терри Пратчетта.